Carlos Sánchez har flera betydelser:

 Carlos Sánchez Moreno, colombiansk fotbollsspelare
 Carlos Sánchez García, spansk fotbollsspelare (född 1978)
 Carlos Sánchez Romero, mexikansk fotbollsspelare (född 1980)
 Carlos Andrés Sánchez, uruguayansk fotbollsspelare (född 1984)
 Carlos Alfredo Sánchez, honduransk  fotbollsspelare